

Geografia 
 Babe – località di Neustadt (Germania)
 Babe – freguesia di Braganza (Portogallo)

Letteratura 
 Babe maialino coraggioso – libro del 1983 scritto da Dick King-Smith

Cinema 
 Babe, maialino coraggioso (Babe) – film del 1995 diretto da Chris Noonan.
 Babe va in città (Babe: Pig in the City) – film del 1998 diretto da George Miller, sequel di Babe – Maialino coraggioso.

Musica 
 Babe – singolo degli Styx del 1979, dall'album Cornerstone
 Babe – singolo dei Take That del 1993, dall'album Everything Changes
 Babe – brano musicale di Kim Hyun-ah del 2017
 Babe – singolo degli Sugarland del 2018

Pagine correlate 
 Babes